Municipio de Tilden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tilden (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Tilden (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Tilden (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de Tilden (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.